Az Úrvalsdeild 1977-es szezonja volt a bajnokság hatvanhatodik kiírása. A bajnokságban már 10 csapat vett részt, a győztes az ÍA lett. Ez volt a klub tizedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1977

1977
Izland 1